Пи́хлер () — фамилия. Известные носители:

 Пихлер, Адольф (1819—1900) — австрийский поэт.
 Пихлер, Алекс (род. 1994) — словенский футболист, полузащитник клуба «Марибор» и сборной Словении.
 Пихлер, Бенедикт (род. 1997) — немецкий футболист.
 Пихлер, Вальтер (род. 1959) — немецкий биатлонист и тренер.
 Пихлер, Вольфганг (род. 1955) — немецкий тренер по биатлону.
 Пихлер, Джо (род. 1987) — американский актёр.
 Пихлер, Джованни (1734—1791) — итальянский художник, мастер резьбы по камню.
 Пихлер, Иоганн Петер (1765—1807) — австрийский художник, гравер и портретист.
 Пихлер, Каролина (1769—1843) — австрийская писательница и хозяйка литературного салона.
 Пихлер, Кристиан (род. 1988) — австрийский спортсмен-конькобежец.
 Целлер, Луиза (1823—1889) — немецкая писательница; мастер исторического романа и автор ряда произведений для детей.
 Пихлер, Ральф (род. 1954) — швейцарский бобслеист, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.
 Пихлер, Роман — итальянский саночник.
 Пихлер, Роман (род. 1941) — австрийский футбольный вратарь.